ДВО может означать:

 ДВО — Краснознамённый Дальневосточный военный округ (1935—2010)
 ДВО (VAS) — Дополнительные виды обслуживания в телекоммуникациях
 ДВО РАН — Дальневосточное отделение Российской академии наук